Mánya (szlovákul: Maňa), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás. Kis- és Nagymánya egyesülése.
Mánya (románul: Maia), Románia, Kolozs megye.